

Люди 
 Бабка — теж, що й баба, мати батька або матері.
 Бабка — розмовне позначення старої жінки, поширена деінде назва знахарки.

Техніка 
 Бабка — одна з частин токарного верстата, призначених для закріплення оброблюваної деталі.
 Бабка — ковадло, яке уживається переважно для клепання кіс.

Кулінарія 

 Бабка — солодка паска із дріжджового тіста.
 Бабка — інша назва запіканки.
 Картопляна бабка — білоруська страва зі смаженої картоплі.
 Манна бабка — слобідсько-українська страва, крута каша з манних круп з цукром та родзинками, інколи також з додаванням маку чи ягід.

Біологія 
 Бабка — хижа комаха ряду Odonata.
 Бабка — інша назва гриба підберезовика
 Бабка — рід грибів Leccinellum.
 Бабка — діалектна назва подорожника.
 Бабка — назва, що іноді може використовуватись до різних видів риб, представників ріних родів родини Бичкових:
 Бабка () — рід риб родини Бичкових;
 Бабка () — вид риб родини Бичкових.
 Бабка — суглоб над копитом ноги у копитних тварин, колись уживався для гри в бабки.

Інше 
 Бабка — купка складених на полі снопів жита, льону тощо.
 Бабка — петелька для застібання гаплика;
 «Бабка» — чорно-білий фільм грузинських кінорежисерів Сіко Долідзе й Левана Хотіварі

Див. також 
 Бабка (топонім) — топонім, назва кількох географічних об'єктів в Україні та у Росії
 Бабки (значення)
 Баба (значення)

Джерело